Schachenbach ist ein geographischer NAme:

 Schachenbach (Aschbach), linker Zufluss des Aschbachs (zur  Theel) vor Aschbach, Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Schachenbach (Fridgraben), rechter Zufluss des Fridgrabens (zum Wüeribach) bei Schachen, Gemeinde Bonstetten, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Schachenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Lützelbachs (zur Fils) entlang der Gemeindegrenze von Baltmannsweiler zur Stadt Plochingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schachenbach (Ordnach), linker Zufluss der Ordnach (zur Langenordnach, zur hier noch Gutach genannten Wutach) beim Schwarzenhansenhäusle, Stadtteil Langenordnach, Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schachenbach (Rietaach), linker Zufluss der Rietaach (zum Rheintaler Binnenkanal) gegenüber Edenlehn, Stadt Altstätten, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Schachenbach (Thaya), rechter Zufluss der Thaya vor der Hofmühle, Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schochenbach